znacznik (tag) – pojęcie z dziedziny informatyki
 znacznik – pojęcie z dziedziny stenografii
 znacznik (ryszpak) – pojęcie z dziedziny leśnictwa
 znacznik – pojęcie z dziedziny biologii molekularnej

Zobacz też